Александр Жижиленко: Жижиленко, Александр Александрович (1873—1930) — российский юрист-криминолог.
 Жижиленко, Александр Иванович (1823—1889) — русский врач, педагог, художник.
 Жижиленко, Александр Григорьевич (1839—1905) — прокурор при Ломженском окружном суде, прокурор в Калише (Царство Польское).